Kahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kahmann (1905–1995), Schweizer Künstlerin
 Fritz Kahmann (1896–1978), deutscher Politiker (KPD)
 Hermann Kahmann (1881–1943), Reichstagsabgeordneter der SPD
 Jan Kahmann (* 1947), Mitglied im Bundesvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di.
 Regine Kahmann (* 1948), deutsche Mikrobiologin
 Wilhelm Kahmann (1893–1963), deutscher Journalist, Verleger und Kommunalpolitiker